[id] — третий альбом американской группы Veil of Maya. Альбом был выпущен 6 апреля 2010 года лейблом Sumerian Records. Над альбомом работал продюсер Майкл Кин из группы The Faceless. Кин и ранее работал с группой над предыдущим альбомом The Common Man's Collapse. Это единственный альбом с участием бас-гитариста Мэтью Пантелиса.

Список композиций 
Слова и музыка написаны Окубо, Батлером и группой Veil of Maya
 «[id]» — 0:43
 «Unbreakable» — 3:45
 «Dark Passenger» — 3:33
 «The Higler» — 3:00
 «Martyrs» — 1:14
 «Resistance» — 3:01
 «Circle» — 1:03
 «Mowgli» — 3:03
 «Namaste» — 3:30
 «Conquer» — 2:56
 «Codex» — 3:25

Участники записи 
 Брэндон Батлер — вокал
 Марк Окубо — гитара
 Мэтью Пантелис — бас-гитара
 Сэм Эпплбаум — ударные

Позиции в чартах

Альбом

Примечания 

Альбомы Veil of Maya
Альбомы Sumerian Records